Zoran (cyrillique : Зоран ; ukrainien : Зорян) est un nom commun slave, la forme masculine de Zora, qui signifie l'aube, le lever du jour. Le prénom qui en est issu est particulièrement commun chez les Slaves du Sud, en Serbie, Slovénie, Croatie, Macédoine, Bulgarie et est présent également en Russie ou en Ukraine.

Zoran peut faire référence à :
 Zoran Ladicorbić, dit Zoran (1947), couturier d'origine serbe
 Zoran Vanjaka, dit Zoran (1948), auteur de bande dessinée yougoslave

Ce prénom est également porté par :
 Zoran Đinđić (1952-2003), homme politique et philosophe serbe
 Zoran Dragić (1989), basketteur slovène
 Zoran Filipović (1953), footballeur monténégrin et yougoslave
 Zoran Milanović (1966), homme politique croate
 Zoran Mušič (1909-2005), peintre et graveur slovène
 Zoran Petrović (1952), arbitre de football yougoslave
 Zoran Planinić (1982), basketteur croate
 Zoran Savić (1966), basketteur serbe
 Zoran Simjanović (1946), compositeur serbe
 Zorán Sztevanovity (1942), chanteur et guitariste hongrois d'origine serbe
 Zoran Tošić (1987), footballeur serbe
 Zoran Vujović (1958), footballeur yougoslave et croate
 Zoran Živković (1948), écrivain serbe

Homonymie de personnes
Homonymie